{{Taxobox
| name = Эуглоссы
| image file = Male_Euglossa_sp.jpg
| image title  = 
| image descr  = Euglossa sp.
| regnum = Животные
| phylum = Членистоногие
| classis = Насекомые
| ordo = Перепончатокрылые
| subordo = Apocrita
| superfamilia = Apoidea
| familia = Apidae
| subfamilia = Apinae
| tribus = Euglossini
| genus = Эуглоссы
| latin = 
| section name =
| section text =
| wikispecies = Euglossa
}}
Эуглоссы () — род пчёл, из трибы Euglossini семейства Apidae.

 Распространение 
Неотропика: от Мексики до Аргентины Летом 2003 года впервые обнаружены в Северной Америке: вид Euglossa viridissima'' Friese, 1899 найден в США (Флорида; Fort Lauderdale (26°08’N, 80°08’W).. В ископаемом состоянии известны из миоценового доминиканского янтаря

Описание 
Яркоокрашенные пчёлы: зелёные, синие, золотистые с металлическим отливом. В процессе сбора ароматических веществ с орхидей самцы эуглосс могут преодолевать расстояния свыше 50 км.

Классификация 
Известно около 100 видов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Cameron, Sydney A. (2004): Phylogeny and Biology of Neotropical Orchid Bees (Euglossini). Annual Review of Entomology 49: 377—404.
 Moure, J. S. (1964). A key to the parasitic Euglossinae bees and a new species of Exaerete from Mexico (Hymenoptera, Apoidea). Rev. Biol. Trop. 12 (1): 15-18 [16].
 Moure, J. S. (1967). A check-list of the known euglossine bees (Hymenoptera, Apidae). Atas do Simpósio sôbre a Biota Amazônica, vol. 5 pp. 395—415.
 Moure, J. S. (1967). Descrição de algumas espécies de Euglossinae (Hym., Apoidea). Atas do Simpósio sôbre a Biota Amazônica, vol. 5 pp. 373—394.
 Moure, J. S. (1968). Espécies novas de Euglossa da América Central (Hymenoptera, Apidae). Bol. Univ. Fed. Parana, Zool. 3 (2): 13-64.
 Moure, J. S. (1969). The Central American species of Euglossa subgenus Glossura Cockerell, 1917 (Hymenoptera, Apidae). Rev. Biol. Trop. 15 (2): 227—247.
 Nemésio, A. (2009). Taxonomic notes on Euglossa (Glossuropoda) with a key to the known species (Hymenoptera: Apidae: Euglossina). Zootaxa, 2142: 45-56.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Насекомые Южной Америки
Роды пчёл